Intense — пятый студийный альбом нидерландского диджея и продюсера Армин ван Бюрена. Релиз состоялся 3 мая 2013 года на лейбле Armada Music

Об альбоме 
Премьера альбома состоялась на сервисе Spotify 29 апреля, после чего 3 мая прошёл релиз в цифровом формате и на физических носителях.

Первой песней с альбома стала композиция «Waiting for the Night», записанная при участии певицы Фиора, выпущенная 21 января 2013 года.

Второй объявленной песней стала «Forever is Ours», записанная при участии Эммы Хьюитт.

Третьей песней и первым синглом с альбома стала «This Is What It Feels Like», записанная с канадским исполнителем Тревором Гатри и выпущенная 5 апреля. В этот день был объявлен треклист пластинки и открыт её предзаказ.

Вторым синглом с альбома станет «Beautiful Life», записанная совместно с французской певицей Синди Алма. Её релиз состоится 20 сентября 2013 года. В марте 2013 года был снят музыкальный клип в городе Нью-Йорк. Премьера клипа состоялась 18 августа 2013 года в 23:00 по московскому времени.

Список композиций

Чарты 
В российском чарте iTunes на неделе с 29 апреля по 5 мая 2013 года альбом Армина ван Бюрена дебютировал на четвёртом месте. На следующей неделе (период с 6 по 12 мая) он смог достичь бронзового места, расположившись на третьем месте. За период с 13 по 19 мая 2013 года альбом опустился на пятую строчку, а на календарной неделе 20-26 мая упал на восьмое место.

Примечания 

Альбомы Армина ван Бюрена
Альбомы Armada Music